Людми́ла Никола́евна Сафро́нова (9 сентября 1929, Ленинград — 21 апреля 2018, Санкт-Петербург) — советская балерина, балетный педагог. Заслуженная артистка РСФСР (1959)

Биография 
По окончании Академии балета имени Вагановой (педагог Агриппина Ваганова) — в Саратовском театре оперы и балета.

Людмила Сафронова, безусловно, подтвердила славу «вагановского метода». Но из-за ареста матери в 1945 году, ложно объявленной «врагом народа», дочери пришлось отправиться на два сезона в Саратовский театр оперы и балета.

В Малом театре 
 1950-1969 — в Малом театре. Дебютировала в партии Сольвейг (1952) Первая исполнительница партий в балетах:
 1958 — Фаншетта в балете «Гаврош», балетмейстера В. А. Варковицкого
 1960 — Елена в балете «Накануне», балетмейстера К. Ф. Боярского
 1963 — Девушка в балете «Встреча», балетмейстера К. Ф. Боярского
Исполняла главные партии в спектаклях:
 Одетта-Одиллия («Лебединое озеро»)
 Медора («Корсар»)
 Солистка («Пахита»)
 Жар-Птица («Жар-Птица»)
 Сванильда («Коппелия»)
 Лиза («Тщетная предосторожность»)
 Беатриче и Клариче («Мнимый жених»)
 Айша и Иранская красавица («Семь красавиц»)
 Франциска («Голубой Дунай»)
Людмила Сафронова — танцовщица лирико-драматического склада, обладающая незаурядным актерским талантом, музыкальностью, стилистической точностью.

Ленинградская консерватория 
Первая исполнительница партий в балетах:
 1970- Фраскита в балете «Треуголка», балетмейстера Ф. И. Бакалова

Педагог 
 1969-1970 — Педагог Королевского университета изящных искусств в Пномпенье
 1970-1975 — Педагог балетной труппы Каирского театра
 1983-1984 — Педагог в Хорватском национальном театре (Загреб)
 1989-1991 — Педагог в училище художественного танца (Дрезден)

Академия балета имени Вагановой 
 С 1975 года Людмила Николаевна Сафронова профессор на Кафедре методики преподавания классического танца
Великолепный педагог, Сафронова вырастила целую плеяду замечательных балерин. Среди них:
 1981 — Елена Панкова
 1988 — Марина Чиркова
 1988 — Екатерина Щелканова
 1988 — Ирма Ниорадзе
 2003 — Алина Сомова

Награды и звания 
 1959 — Заслуженная артистка РСФСР

Похоронена в Петербурге на Красненьком кладбище.

Примечания

Литература 
 1954 — 
 1997 —

Ссылки 
 Репертуар балета Мариинского театра
 
 Кафедра: методика преподавания классического танца, Сафронова Людмила Николаевна — профессор, Заслуженная артистка России, (классический танец)
  Журнал «Балет» — Линия
Балерина, талант и призвание. Автобиография (в виде слайдов) подготовленная родной сестрой Сафроновой Ириной Николаевной
Педагог, призвание и талант. Автобиография (в виде слайдов) подготовленная родной сестрой Сафроновой Ириной Николаевной

Выпускники Академии русского балета имени А. Я. Вагановой
Преподаватели академии русского балета имени А. Я. Вагановой